El Museo de la Uva y el Vino se encuentra en la ciudad de Las Piedras (Canelones), declarada en el 2007 por el Parlamento Nacional como Capital de la Uva y el Vino de Uruguay.

Características

El museo se inauguró el 14 de diciembre de 2011 en el Parque Tecnológico Canario (PTC), Elías Regules y Ruta 67. Surgió a partir de una colaboración entre la Intendencia de Canelones y el INAVI a través del programa Uruguay Integra. 

En julio del 2022 cerró debido a que está en proceso de mudanza para la Escuela Superior de Vitivinicultura ubicada en la Ruta 48, a 600 metros al Oeste de la Ruta 5. 

Es administrado por la Intendencia de Canelones.

El Museo de la Uva y el Vino posee un gran acervo de objetos relacionados con la vitivinicultura.
Cuenta con una sala con objetos y panelería sobre orígenes y desarrollo de la industria de la uva y el vino en Uruguay, con una “Sala de los Sentidos”, y con una sala de conferencias.

Muestras estables 

El Museo cuenta con muestras estables sobre: 

 Uva
 Historia del Vino
 Las viejas Bodegas
 Origen del vino 
 Historia de la vitivinicultura en Uruguay 
 Reconversión vitivinícola
 Suelos de Uruguay 
 Vendimia 
 Proceso de elaboración del vino
 Muestras de etiquetas

El museo tiene como objetivo que el público aprenda a disfrutar el vino, la simbología del vino, y experimentar la Sala de los Sentidos.

Referencias

Véase también 
 Anexo:Museos de Uruguay

Enlaces externos 

 Museos.uy
 Presentación audiovisual del Museo de la Uva y el Vino
 Facultad de Agronomía
 Destino Punta del Este

Las Piedras (Canelones)
Museos de Canelones
Museos enológicos de Uruguay
Vino de Uruguay
Museos inaugurados en 2011